La serra d'Aiguadevalls és una petita serra enclavada al municipi de Guixers, a la Vall de Lord. Està formada per tres turons de 893,7 m., 902,6 m. i 862,3 m. d'altitud, alineats d'oest a est al sud de l'Aigua de Valls i al nord dels Llengots.

Tota ella està integrada en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya i més concretament en l'espai Serres de Busa-Els Bastets-Lord.

Referències 

Serres de Guixers